Maine, az Amerikai Egyesült Államok tagállama
 Maine, folyó Franciaország területén, a Loire jobb oldali mellékfolyója